C89 steht für:
 Varianten der Programmiersprache C
 Caldwell 89, ein offener Sternhaufen aus dem Caldwell-Katalog

C89